Jezioro Skąpe – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Gruta
 Jezioro Skąpe – jezioro w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew
 Jezioro Skąpe – jezioro w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Jezioro Skąpe – jezioro w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Jezioro Skąpe – jezioro w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi
 Jezioro Skąpe – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec